Вальдеганга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла.  Занимает площадь 70,45 км². Население — 1 933 человека (на 2010 год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 futbol en Valdeganga
 Portal de Turismo Provincial
 Turismo rural en valdeganga

Муниципалитеты Альбасете